Ján Kocian – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco
 Jaroslav Kocian – violinista, compositore e insegnante cecoslovacco
 Madison Kocian – ex ginnasta statunitense